Elisabeth van Valois (Fontainebleau, 2 april 1545 — Aranjuez, 3 oktober 1568, Spaans: Isabella) was een dochter van Hendrik II van Frankrijk en Catharina de' Medici en een zuster van Margaretha van Valois.

Huwelijk
Elisabeth van Frankrijk trouwde op 22 juni 1559 te Parijs met Filips II van Spanje, de zoon van keizer Karel V en Isabella van Portugal. Aanvankelijk was Elizabeth voorbestemd te trouwen met Filips' zoon Karel. Bij de Vrede van Cateau-Cambrésis (1559) werd echter het huwelijk tussen haar en Filips II geregeld.

Ondanks verschillende miskramen schonk Elisabeth het leven aan twee dochters:
 Isabella Clara Eugenia (12 augustus 1566 - 1 december 1633), die o.a. landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden werd
 Catharina Michaella (10 oktober 1567 - 6 november 1597)

Bij een miskraam in 1568 overleed ook Elisabeth.

Voorouders

Partner van de koning van Spanje
Partner van de hertog van Brabant
Partner van de graaf van Vlaanderen
Gravin en hertogin van Luxemburg
Huis Valois-Orléans-Angoulême
Valois, I